Le Collège Champittet Nyon est une école privée ouverte en . Il s'agit du campus-sœur de Collège Champittet de Pully, tous deux situés dans le Canton de Vaud, en Suisse. Depuis 2009, le Collège Champittet a rejoint le groupe Nord Anglia Education et a intégré un réseau de plus de 80 écoles dans le monde.

Historique 
Le campus de Nyon est inauguré en . En , l'école introduit le bilinguisme (français et anglais) dans son curriculum.

Curriculum 
Depuis , le collège Champittet Nyon détient le Label Eco-Schools. En , la ville de Nyon octroie à l'école le prestigieux Prix du développement durable pour la féliciter de ses projets visant à sensibiliser ses élèves à la protection de la biodiversité. Ce prix est lié aux Objectifs de développement durable 2015-2030 établis par l'organisation des Nations unies. 

En , Champittet Nyon inaugure une école à ciel ouvert.

Notes et références 

École privée en Suisse
Enseignement dans le canton de Vaud